Het tennistoernooi Australian Open werd in 1970 bij de vrouwen voor de 44e keer gehouden. Van 19 tot en met 27 januari 1970 werd het gespeeld op de grasbanen van White City Courts in Sydney. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de negende keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Kerry Melville met 6-3 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Margaret Court (winnares)
  Kerry Melville (finale)
  Winnie Shaw (halve finale)
  Karen Krantzcke (halve finale)
  Judy Dalton (kwartfinale)
  Christina Sandberg (kwartfinale)
  Lesley Hunt (kwartfinale)
  Kerry Harris (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
Tennis in 1970
Sportevenement in Sydney